RBG est un  sigle qui peut désigner :

Personnes 

 Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), ancienne juge associée de la Cour suprême des États-Unis 
 RBG (film), un documentaire américain de 2018 sur la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg

Technologie 

 Random blood glucose (glycémie aléatoire), un test de glycémie 
 Random bit generator, générateur de nombres aléatoires, une fonction utilisée en informatique 
 Rubber band gun (pistolet à bande de caoutchouc), un jouet en forme de pistolet utilisé pour tirer un ou plusieurs élastiques

Transport 

 RBG, désignation OACI pour Air Arabia Egypt, une compagnie aérienne égyptienne 
 RBG, code d'identification IATA pour Roseburg Regional Airport, l'aéroport régional de Roseburg, Oregon, États-Unis 
 Regental Bahnbetriebs-GmbH, compagnie ferroviaire allemande

Autre 
 RBG, un documentaire américain réalisé et produit par Betsy West et Julie Cohen sorti en 2008 ; 
 RBG Resources, une société anonyme britannique basée à Londres ;
 Revolutionary but Gangsta, un album hip-hop 2004 du duo Dead Prez ;
 Red Barn Gallery, une galerie de photographie à Belfast, en Irlande du Nord ;
 Red, Black and Green, (rouge, noir et vert), les couleurs traditionnelles africaines créées par l'UNIA ;
 Rhema Media, une organisation médiatique chrétienne néo-zélandaise anciennement connue sous le nom de Rhema Broadcasting Group ;
 Royal Borough of Greenwich, un district d'autorité locale dans le sud-est de Londres ;
 Royal Botanical Gardens, plusieurs jardins botaniques royaux ;
 Reconnaissance General Bureau, Bureau général de reconnaissance, un service de renseignement nord-coréen ;
 , un groupe de musique soul des États-Unis ;
 Radio Bro Gwened, une radio bretonne.
Ranked Battle Ground, un champ de bataille côté composé d'équipes préfabriqué de 10 personnes dans le jeu World of Warcraft.

Code